William Dalrymple ist der Name folgender Personen:

* William Dalrymple (Geistlicher) (1723–1814), schottischer Geistlicher und Autor 
 William Dalrymple (General) (1736–1807), schottischer General und Politiker 
 William Dalrymple (Schriftsteller) (William Hamilton-Dalrymple; * 1965), britischer Schriftsteller, Historiker und Kunstkritiker